Richard de Clare (1. hrabia Hertford), 1094-1136
 Richard de Clare (hrabia Pembroke), 1130-1176
 Richard de Clare (4. hrabia Hertford), 1162-1217
 Richard de Clare (6. hrabia Hertford), 1222-1262

Zobacz też